Валерий — имя, которое носили некоторые христианские святые:

 Валерий Августопольский (ум. ок. 315) — епископ Сарагосский. День памяти — 28 января.
  — римский воин, мученик. День памяти — первый вторник после Троицы.
 Валерий Антибский (ум. ок. 450) — епископ Антибский. День памяти — 19 февраля.
  († 695) — монах, аскет из Биерцо. День памяти — 21 февраля.
 Валерий Иппонийский (Африканский) — римский воин, мученик (мчч. Руфин, Марк, Валерий и дружина их, в Иппоне (ныне Бон) пострадавшие), память 16 ноября.
 Валерий Мелитинский (+ ок. 298) — мученик Мелитинский. День памяти — 7 ноября ст.ст.
 Валерий Севастийский (+ ок. 320) — один из римских воинов-мучеников Севастии, память 9 марта ст.ст.
 Валерий Соррентский (ум. ок. 453) — отшельник, епископ Сорренто, Италия. День памяти — 16 января.
  — один из мучеников Суассонские. День памяти — 14 июня.
 Валерий Трирский (ум. ок. 320) — епископ Трирский, святитель. День памяти — 29 января.

См. также 
 Валерия (святая)

Примечания